J&S Cup 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2007 является 12-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Варшаве с 30 апреля по 6 мая 2007 года. Турнир продолжал европейский грунтовый сезон того года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Жюстин Энен (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жюстин Энен выигрывает 3й титул в сезоне и 32й за карьеру в туре ассоциации.
 Алёна Бондаренко уступает первый финал в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Вера Душевина побеждает в своём дебютном финале в туре ассоциации.
 Татьяна Перебийнис выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки

См. также 
 J&S Cup

 WTA Тур 2007

 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Польша
Теннис
Апрель 2007 года
Май 2007 года
2007